Поля́рность (от , от  —  ось вращения) — наличие выделенного направления, в переносном смысле — противопоставление двух сущностей.

Философия 
 Полярность бытия
 Полярность разума и бытия

Математика 
 Полярность — каждая из пары функций, связанных антимонотонным соответствием Галуа.

Физика 
 Полярность (физика)
 Электрическая полярность

Химия 
 Полярные вещества
 Полярность химических связей

Биология 
 Полярность (ботаника)

Лингвистика 
 Полярность (грамматика)

См. также 
 Поляр
 Поляра
 Поляризация (страница значений)
 Полюс (страница значений)
 Многополярность